Килеватая мускусная черепаха () — вид иловых черепах. Килеватая мускусная черепаха имеет крышеобразный панцирь с продольным килем посредине. Она распространена на юго-востоке США, живёт в болотистых речках и озёрах и питается моллюсками, раками и водной растительностью.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Иловые черепахи
Животные, описанные в 1855 году
Пресмыкающиеся Северной Америки